Beef jerky is een Amerikaanse snack van gedroogd vlees. Beef jerky bestaat uit kleine stukken rundvlees in reepjes gesneden, die gerookt, gedroogd en gekruid worden. Beef jerky bevat bijna geen vet, is calorie-arm en bevat veel eiwitten. Om 100 gram beef jerky te maken heb je ongeveer 200 gram biefstuk nodig.

Beef jerky blijft lang goed, zonder dat het gekoeld hoeft te worden. Het blijft onder normale omstandigheden zes maanden houdbaar.

Geschiedenis 
Beef jerky is een uitvinding van de Zuid-Amerikaanse indianen. Spaanse conquistadores zagen tijdens hun ontdekkingsreizen dat de Inca's het vlees van lama's droogden, zodat het lang bewaard kon worden. De Inca's bewaarden het vlees in de tambo's (herbergen) langs hun wegennetwerk, zodat reizigers het konden eten op de trajecten tussen de grote steden. De Spanjaarden noemden het gedroogde vlees charqui, naar het Quechua woord ch'arki, ruilden het met de indianen, en namen het dan zelf mee op hun tochten. Later is het woord charqui verbasterd tot jerky.

In Noord-Amerika bestond bij de Plainsindianen het gelijkaardige pemmikan, hoewel het gedroogde bizonvlees hier vermengd wordt met bizonvet.
 
Ook in Zuid-Afrika wordt vlees gedroogd. Daar heet het biltong.

Gebruik 
Omdat het zo lang goed blijft, is beef jerky ideaal voor ruimtevaarders. Beef jerky werd gegeten aan boord van de Atlantis STS-79, het ruimtestation Mir, het internationale ruimtestation ISS en het Sojoez-ruimtevaartuig.

Beef jerky is ook heel handig om mee te nemen met kamperen. Het is klein, weegt niet veel, het hoeft niet bereid te worden en het is heel voedzaam. Bovendien kan het niet verkruimelen of platgedrukt worden.

Ook bodybuilders eten het, omdat het veel eiwitten bevat. Dat helpt bij de opbouw van spieren.

Voor Weight Watchers en aanhangers van het Atkins-dieet is beef jerky een uitstekend tussendoortje. Het is hartig, bevat bijna geen vet en is van nature arm aan koolhydraten.

Ook aanhangers van het paleodieet eten beef jerky. E-nummers en/of smaakversterkers mogen dan niet toegevoegd worden aan het vlees. Deze vorm van beef jerky wordt ook wel smoked beef genoemd.

Zie ook 
 Biltong

Snack
Rundvlees
Amerikaanse keuken